Frescolita è una cola venezuelana. Contrariamente a molte bibite americane, non è molto zuccherata. Il suo sapore è molto simile alla cream soda americana.  La Frescolita è usata spesso come ingrediente per la produzione di torte nel Venezuela occidentale. È commercializzata dalla Coca-Cola.

Cola
Venezuela